Bürgermeisterhaus steht für:
 Bürgermeisterhaus (Herford), gotisches Wohnhaus in Herford
 Bürgermeisterhaus (Velbert), Villa in Velbert